Kriegerdenkmal 1914/1918 steht für:

 Kriegerdenkmal 1914/1918 (Garitz)
 Kriegerdenkmal 1914/1918 (Löcknitz)